Şāleḩābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Şāleḩābād-e Zarī, ort, Chahar Mahal och Bakhtiari, 
 Şāleḩābād (ort i Hamadan), 
 Mūrīān-e Şaleḩābād, ort, Kermanshah, 
 Şāleḩābād (ort i Ilam), 
 Şāleḩābād (ort i Khorasan), 

Robotskapade Iranförgreningar